Roundabout (che in inglese può corrispondere sia a "giostra" che a "rotatoria") può indicare:

 Roundabout, uno dei più celebri brani degli Yes, dall'album Fragile
 Roundabout, un gruppo musicale da cui ebbero origine i Deep Purple